Wyniki Grand Prix Słowenii 2003, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to drugie zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Matej Žagar i Izak Šantej). Kontuzjowanych Krzysztofa Cegielskiego, Lee Richardsona, Bohumila Brhela, Bjarne Pedersena i Hansa Andersena zastąpiło trzech zawodników kwalifikowanej rezerwy: Peter Karlsson, Roman Poważny i David Howe oraz dwóch zawodników spoza listy rezerwowych: Denis Stojs i Sándor Tihanyi. W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy) (32) Denis Stojs (Słowenia)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania) (30) David Howe (Wielka Brytania)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania) (33) Sándor Tihanyi (Węgry)
 (25) Hans Andersen (Dania) (29) Roman Poważny (Rosja)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (23) Matej Žagar (Słowenia)
 (24) Izak Šantej (Słowenia)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Słowenia
2003
Gmina Krško